Quick (von englisch „schnell“) bezeichnet:

 Quick (Zeitschrift), eine ehemalige deutsche Illustrierte
 Quick (Geldkarte), die elektronische Geldbörse in Österreich
 Quick (Programmiersprache), eine an C angelehnte Programmiersprache für Atari-Computer
 Quick (Restaurant), eine Kette von Schnellrestaurants aus Belgien, vielfach in Frankreich zu finden
 Quick (Sportartikelhersteller), niederländischer Sportartikelhersteller
 Quick Schuh, deutsches Schuhhandelsunternehmen
 NSU Quick, ein früher sehr beliebtes Kleinmotorrad von NSU mit 98 cm³
 Quick-Wert, ein labormedizinischer Parameter zur Ermittlung der Blutgerinnungsfähigkeit
 Quick (1932), deutscher Spielfilm von Robert Siodmak mit Hans Albers und Lilian Harvey
 Quick – Die Erschaffung eines Serienkillers, schwedischer Spielfilm von Mikael Håfström (2019)
 Quick ’20, niederländischer Fußballverein aus Oldenzaal

 Quick 1888, niederländischer Fußballverein aus Nijmegen
 einen Marskrater, siehe Liste der Marskrater/Q

Orte in Deutschland:
 Quick (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Quick (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern

in Österreich:
 Quick (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

in Kanada:
 Quick (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Quick (Iowa)
 Quick (Louisiana)
 Quick (Nebraska)
 Quick (North Carolina)
 Quick (West Virginia)
 Quick City (Missouri)
 Quick Crossroads (South Carolina)

Personen:
 Armand James Quick (1894–1978), US-amerikanischer Arzt und Chemiker
 Benny Quick (1943–1999), deutscher Popsänger
 Diana Quick (* 1946), britische Schauspielerin
 Dorothy Quick (eigentlich Dorothy Gertrude Mayer; 1896–1962), US-amerikanische Schriftstellerin, Dramatikerin und Lyrikerin
 Glenys Quick (* 1957), neuseeländische Marathonläuferin
 Hubert Quick (1954–2019), deutscher Bauingenieur für Geotechnik
 Johann Quick (1893–1949), deutscher Politiker (CDU)
 Jonathan Quick (* 1986), US-amerikanischer Eishockeytorhüter

 Kevin Quick (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Matthew Quick (* 1973), US-amerikanischer Autor
 Meredeth Quick (* 1979), US-amerikanische Squashspielerin
 Preston Quick (* 1978), US-amerikanischer Squashspieler
 Thomas Quick (* 1950), schwedischer Krimineller

Siehe auch:

 QUIC, ist ein Netzwerkprotokoll welches Ursprünglich das Akronym „Quick UDP Internet Connections“ hatte
 QuIC, Qualcomm Innovation Center, ein Tochterunternehmen von Qualcomm für die Entwicklung von quelloffener Software für Mobilfunk
 Kwik
 Kwick